Га́ус () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гаус, Антон (1851—1917) — австро-венгерский флотоводец, гроссадмирал.
 Гаус, Виктор Эйрихович (род. 1964) — советский и российский футболист, тренер.
 Гаус, Гюнтер (1929—2004) — немецкий журналист, публицист, дипломат и политик.
 Гаус, Оксана Владимировна (род. 1981) — российская толкательница ядра.

См. также